Мудехарские восстания () — мятежи мусульманского населения, попавшего под власть официально христианских государств Иберийского полуострова по мере продвижения Реконкисты на юг. В целом, все они завершились поражением мусульман. Восставшие подвергались казням, репрессиям и депортациям. Понимая безвыходность своего положения, многие мудехары уезжали с пиратами в страны Магриба или же переходили в христианство. Прагматические эдикты 1501—1502 годов заставили всех нехристиан Испании принять католичество. Но некоторые мориски продолжали практиковать крипто-ислам, а потому продолжали подвергаться дискриминации, и как следствие, сами неоднократно поднимали восстания. Изгнание морисков 1609—1614 года завершило период религиозных восстаний, хотя не все из них имели исключительно религиозный характер.

Список мудехарских восстаний 

 Мудехарское восстание (1244), Валенсия
 Мудехарское восстание (1248—1258), Валенсия
 Мудехарское восстание (1276), Валенсия, поселение Алькой.
 Мудехарское восстание (1264) (Севилья, Мурсия) произошло после захвата нижней Иберии Кастильской короной. Было подавлено в довольно жёсткой форме. После подавления восстания Гвадалаквивирская низменность лишилась большей части своего довоенного мусульманского населения, которое бежало или было насильно выселено в Гранадский эмират. Тем не менее, мусульманское население Мурсии сохранилось.
 Мудехарское восстание (1276—1304) затронуло мусульман Арагона, Аликанте и Валенсии. Было также подавлено, но без массовых депортаций.
 Мудехарское восстание (1490) затронуло Гранадский эмират накануне падения Гранады 
 Восстание гранадских мусульман 1499—1502

Восстания морисков 
Между 1501—1526 гг. все мусульмане современной Испании номинально приняли католичество.
 Эспаданское восстание (1526) года
 Альпухарское восстание 1568—1571
 Альбаисинское восстание

Другие 
Недовольство мусульманского крестьянства сыграло некоторую роль в так называемом Братском восстании 1519—1523 гг.

Примечания